Соклие́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Нан. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12260.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 160 км восточнее Тулузы, в 80 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 189 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 114 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 83 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 83 активных работали 71 человек (42 мужчины и 29 женщин), безработных было 12 (3 мужчин и 9 женщин). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века в романском стиле
 Площадь фонтанов
 Музей автоматов

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон